Manokwari ist die Hauptstadt der indonesischen Provinz Westpapua und des Regierungsbezirks (Kabupaten) Manokwari. Sie liegt in den Distrikten (Kecamatan) Manokwari Barat und Manokwari Timur. Die Stadt hat 106.672 Einwohner und ist die einzige nicht von indonesischen Transmigranten dominierte Stadt Westneuguineas.

Übersicht 
Die Stadt liegt an der nördlichen Pazifikküste im Osten der Vogelkophalbinsel. Sie ist Verwaltungs- und Handelsstadt und besitzt einen Flughafen und einen Hafen. Die Stadt war im 19. Jahrhundert eine der ersten niederländischen Niederlassungen auf Neuguinea. 1855 landeten die deutschen Missionare Carl Wilhelm Ottow und Johann Gottlob Geißler auf der nahe gelegenen Insel Mansinam und begannen von hier aus, die Papua zu missionieren. 1898 wurde eine Distriktverwaltung eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt 1942 von den Japanern besetzt und 1944 von den US-Amerikanern zurückerobert. 1964 gründeten Ludwig Mandacan (Lodewijk Mandatjan) und Fery Awom (Permenas Awom) die Papuanische Befreiungsbewegung OPM. 1969 war sie einer der acht Orte Papuas in dem ausgesuchte Wahlmänner im Act of Free Choice genannten Wahlbetrug über die Zugehörigkeit Westneuguineas zu Indonesien abstimmten. Selbst Ludwig Mandacan äußerte plötzlich seine Loyalität zu Indonesien. 

Im Jahr 2003 wurde die Provinz Irian Jaya Barat (heute Westpapua) vom restlichen Westneuguinea abgetrennt und Manokwari wurde deren Provinzhauptstadt.

Manokwari ist die Stadt mit dem höchsten Anteil Papuas an der Gesamtbevölkerung. Die meisten anderen Städte Westneuguineas werden von indonesischen Transmigranten dominiert.

Klimatabelle

Weblinks 

 Universität Manokwari (UNIPA) auf indonesisch

Einzelnachweise 

Ort auf Neuguinea
Ort in Australien und Ozeanien
Ort in Indonesien
Geographie (Papua Barat)
Hauptort einer Verwaltungseinheit